Ел Тронкон има више значења:

 Ел Тронкон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тронкон (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тронкон (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тронкон (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тронкон, Ел Кастиљо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тронкон (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тронкон (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тронкон (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику